1. ŽNL Virovitičko-podravska u sezoni 2015./16. je predstavljala ligu prvog stupnja županijske lige u Virovitičko-podravskoj županiji, te ligu petog stupnja hrvatskog nogometnog prvenstva.  
Sudjelovalo je 14 klubova, a ligu je osvojio "Suhopolje".

Ljestvica

Rezultatska križaljka  

 Izvori:

Povezani članci 
 1. ŽNL Virovitičko-podravska 
 1. ŽNL Bjelovarsko-bilogorska 2015./16. 
 1. ŽNL Koprivničko-križevačka 2015./16.

Vanjske poveznice  
 znsvpz.hr, Županijski nogometni savez Virovitičko-podravske županije

Izvori  
 
 znsvpz.hr, 1. ŽNL Virovitičko-podravska 
 znsvpz.hr, 1. ŽNL Virovitičko-podravska 2015./16., rezultati 26. kola i konačna ljestvica, pristupljeno 1. studenog 2021. 
  rsssf.com, Croatia 2015/16 / Fifth Level (1st county leagues) 
  

2015-16
Virovitičko-podravska-1